Математика — наука.
Математика (журнал) — сборник переводов статей по математике, выходящий с 1957 по 1973 год.

См. также
Mathematica — система компьютерной алгебры.